Саска́чеван (, МФА:  или ) — провинция на юге центральной части Канады, 9-я в составе конфедерации. Столица — город Реджайна, крупнейший город — Саскатун. Саскачеван граничит на западе с Альбертой, на севере с Северо-Западными территориями, на востоке с провинцией Манитоба, а на юге с американскими штатами Монтана и Северная Дакота.

Население Саскачевана по состоянию на 2016 год составляло 1 098 352 человек. Жители в основном живут в южной половине провинции. Из общей численности населения примерно половина живут в крупнейшем городе провинции, Саскатуне или в столице провинции, Реджайне. Другие крупные города включают Принс-Альберт, Муз-Джо, Йорктон, Суифт-Каррент и Норт-Батлфорд.

Заселение европейцами 
Саскачеван был впервые исследован европейцами в 1690 году и первые поселения европейцев появились в 1774 году; территория принадлежала несколькими коренными племенами. Постепенно местное население было практически полностью истреблено. Саскачеван стал провинцией в 1905 году. Основные отрасли экономики провинции — сельское хозяйство, горнодобывающая промышленность и энергетика.

Этимология названия 
Название провинции происходит от реки Саскачеван. Ранее река называлась kisiskāciwani-sīpiy («быстрая река») на языке кри.

География 
Саскачеван расположен в центре Северной Америки. На юге он граничит с США (штатами Монтана и Северная Дакота), на западе — с Альбертой, на севере находятся Северо-Западные территории Канады, в северо-восточном углу в единственной точке Саскачеван граничит с Нунавутом, с востока проходит граница с Манитобой.

Реки южной части провинции в основном являются бассейном Миссисипи, впадающей в Мексиканский залив Атлантического океана. В северной части реки впадают в Северный Ледовитый океан или Гудзонов залив. Территория Саскачевана не имеет выхода к морю или океану.

На территории провинции большое количество озёр, наиболее крупные — Атабаска и Оленье озеро (Рейндир-Лейк).

Климат 
Саскачеван расположен далеко от океанов, что является причиной сформировавшихся в провинции теплого варианта влажного континентального климата в центральной и самой восточной части и полузасушливого степного климата в южной и юго-западной части. На севере провинции Саскачеван — с Ла-Ронж далее на север — субарктический климат. Лето может быть очень жарким, температура иногда достигает выше 32 °C (90 °F) в течение дня, а также наблюдается снижение влажности воздуха с северо-востока на юго-запад. Теплые южные ветры дуют со стороны Соединённых Штатов на протяжении большей части июля и августа, а зимой может быть очень холодно, и температура может не превышать −17 °C (1,4 °F) целые недели, тёплые ветры Чинук часто дуют с запада, в результате чего наблюдаются периоды относительно тёплой погоды. Среднегодовые осадки от 30 до 45 см (от 12 до 18 дюймов) на всей территории провинции, и основная часть осадков выпадает в июне, июле и августе.

Самая высокая температура зарегистрированная в Канаде имела место в провинции Саскачеван. Температура поднялась до 45 градусов по Цельсию в городах Мидейл и Йеллоу-Грасс. Самая холодная температура за всю историю была −56,7 градуса по Цельсию в Принс-Альберт, который находится к северу от Саскатуна.

История 

После подавления Второго Восстания Луи Риеля и повешения самого Луи в 1885 г, канадские власти смогли всерьёз заняться заселением территории будущей провинции Саскачеван европейскими иммигрантами — как с Британских островов, так и с континента. Согласно  любой поселенец мог получить 160 акров (65 гектаров) земли за номинальную плату ($10), при условии, что он организует там фермерское хозяйство.

Существовавшая в те годы политика () отводила большие площади земель на западе Канады для компактного заселения иммигрантами той или иной национальности.
Следы этих районов компактного расселения остались в Саскачеване и сейчас. По переписи 2001 г., из 963 тыс. населения провинции, 122 тыс. считало, что имеют украинских предков (возможно, в сочетании с предками другого происхождения) — главным образом, переселенцев из австрийской Галиции и Буковины. 28 тыс. имело русских предков.

Одной из необычных групп, поселившихся в Саскачеване, были 7500 духоборов из Закавказья, прибывших в провинцию в 1899 г. Вскоре, однако, большинство из них перебралось в более благоприятные условия Британской Колумбии.

С увеличением населения этих краев, на землях, доселе входивших в Северо-Западные территории, была в 1905 г. создана провинция Саскачеван. Столицей стал город Реджайна, который всего за два года до того именовался «Pile O' Bones» (Куча Костей).

Экономика 

Основа экономики — сельское хозяйство, особенно выращивание зерновых культур. Около 45 % канадской пшеницы выращивается в Саскачеване. Выращиваются также бобовые культуры (99 % канадской чечевицы, 85 % нута и 75 % гороха), лён, конопля (в 2004 г, саскачеванские фермеры засадили коноплёй 1000 гектаров — 40 % от всех легальных конопляных посевов в Канаде). Правительство провинции уделяет большое внимание созданию новых сортов сельскохозяйственных культур.

С середины XX века в Саскачеване развивается добыча нефти и природного газа. Сегодня в объёмах производства нефтегазовой промышленности провинция уступает лишь Альберте.

Также на севере провинции Саскачеван расположены месторождения урана, в частности крупнейший в мире урановый рудник Макартур-Ривер (17,3 % мировой добычи урана по состоянию на 2005 год). Канада — один из мировых лидеров по добыче Урана.

ВРП провинции Саскачеван в 2006 году составил около C $ 45 922 млн, с экономическими секторами распределёнными следующим образом:

Правительство и политическая система 
Саскачеван имеет ту же форму правления, как и другие провинции Канады с лейтенант-губернатором (который является представителем короны в Саскачеване), премьер-министром, и однопалатным законодательным органом.

. Она же одержала победу и на последних выборах в провинциальный парламент, состоявшихся 7 ноября 2011 года. За Саскачеванскую партию было подано 64,2 % голосов избирателей и она получила 49 из 58 мест в местном парламенте. Новая демократическая партия получила 32 % голосов и завоевала 9 парламентских мандатов.

На федеральных выборах 2011 большинство мест от провинции в парламенте Канады получила Консервативная партии — 13 из 14 федеральных округов, в то время как Либеральная партия Канады победила в одном федеральном округе.

Население 

Население Саскачевана составляет более 1 098 352 человек. Плотность населения провинции составляет 1,86 человека на кв.км. Большинство населения проживает в южной части провинции.

Этническое происхождение 
По данным общеканадской переписи 2006 года, крупнейшей по численности этнической группой в Саскачеване являются немцы (30,0 %). 
Далее следуют англичане (26,5 %), шотландцы (19,2 %), ирландцы (15,3 %), украинцы (13,6 %), французы (12,4 %), индейцы (12,1 %), норвежцы (7,2 %), поляки (6,0 %), метисы (4,4 %), голландцы (3,7 %), русские (3,7 %) и шведы (3,5 %). 
18,1 % от всех опрошенных также определили свою этническую принадлежность как канадцы.

Языки 
Для большинства населения родным языком является английский - 85,7% (2006). 
Значительная доля населения указало в качестве родного языка немецкий - 28 555 (3,0%). Далее следуют язык индецев Кри - 2,6%, французский и украинский - по 1,7%.

Религия 
Крупнейшими конфессиями по числу приверженцев по переписи 2001 года Римская Католическая Церковь с 286 815 приверженцев(30 %); Объединённая церковь Канады с 187 450 (20 %) и лютеране с 78 520 (8 %). 
148 535 респондентов (15,4 %) ответили что не исповедуют никакой религии.

Крупнейшие населённые пункты Саскачевана

Образование 
Первое образование в прериях давалось в семьях первых европейских поселенцев. Существовало совсем небольшое число школ миссионеров или торговцев, созданных в Земле Руперта — позже ставшей известной как Северо-Западные территории.

Первые 76 школьных округов Северо-Западных Территорий и первый совет по вопросам образования были основаны в 1886 году. Массовый приток переселенцев сформировал этнические поселения. Сообщества недавних иммигрантов старались сделать образование для своих детей похожим на школы на родине.

После Второй мировой войны наметился переход к единым образовательным стандартам. Растущее количество техники потребовало множество технических специалистов, способных её обслуживать. Появление школьных автобусов, автомобильных дорог, транспортных средств создали лёгкость передвижения и население смещалось в сторону больших и малых городов. Комбайны и трактора сделали возможным что фермер мог успешно управлять огромными наделами земли. Таким образом произошёл переход от семейных ферм и подсобных хозяйств к производству товарных культур.

Школьные ваучеры были недавно предложены в качестве средства конкуренции между сельскими школами.
В провинции расположены три университета: Университет Саскачевана, Университет Реджайны и Университет коренных народов.

Медицинское обслуживание 
Система здравоохранения в Саскачеване широко и неточно охарактеризована как «государственная медицина». Практикующие врачи в провинции Саскачеван, как и в других канадских провинциях, не являются государственными служащими. В отличие от здравоохранения Австралии и частной медицины в Великобритании, Саскачеван установил тарифы на медицинские услуги, которые не могут быть превышены.

Транспорт 

Транспорт в Саскачеване включает в себя инфраструктуру системы дорог: автомобильных дорог, автострад, аэропортов, паромы, трубопроводы, тропы, водные пути и железнодорожные системы, обслуживающие население круглый год. Она финансируется в основном местными властями и средствами федерального правительства. Саскачеванский Департамент автомобильных дорог и транспорта отвечает за транспортную инфраструктуру. 80 % трафика осуществляется по 5031 километру главной сети автомобильных дорог.

Саскачеванские автомобильные дороги и транспорт включают в себя более 26 000 километров дорог и шоссе. Есть также сеть муниципальных дорог, которые включают в себя дороги с различными покрытиями. Асфальтобетонные покрытия составляет почти 9000 километров, гранулированные мостовые почти 5000 километров, не структурные или поверхности с тонкой мембраной около 7000 километров и, наконец, гравийные дороги составляет более 5600 километров в провинции. В северных районах есть зимние дороги, которые могут быть использованы только в зимние месяцы составляют ещё около 150 километров.

Культура 

Канадские телесериалы «Корнер газ» и «Маленькая мечеть в прерии» снимались в малых городах провинции Саскачеван. Действие многих романов В. О. Митчелл, Синклера Росса, Фридриха Филиппа Грова, Гай Вандерхега, Майкла Хлмета и Гейл Боуэн также часто происходит в Саскачеване, как и детских романов Фарли Моуэт. Английский натуралист «Неясыть» провёл большую часть своей жизни живя и учась в национальном парке принца Альберта.

Песня «Последний саскачеванский пират» о недовольных фермерах, которые занимаются пиратством на реках упоминают различные части провинции, такие как Саскатун, Реджайна и Мус-Джо. Популярная квебекская группа «Les Trois» записала песню на французском языке, которая называется «Саскачеван» в своём первом альбоме. Это был третий сингл из этого альбома и имел умеренный успех во франкоязычной Канаде.

Команда по канадскому футболу Saskatchewan Roughriders — единственная в провинции профессиональная спортивная команда, и пользуется огромной популярностью по всей провинции Саскачеван. Поклонники команды также живут по всей Канаде, а все вместе они известны как «Всадники нации».

Символы провинции 

Флаг Саскачевана был официально принят 22 сентября 1969 года. Зелёный верх флага символизирует леса севера провинции Саскачеван, в то время как золотая нижняя часть флага символизирует южные поля пшеницы и прерии. По всей провинции был проведен конкурс на дизайн флага, и привлек более 4000 проектов. Победивший проект принадлежал Энтони Дрейку, жившему тогда в Ходжвилле.

Другие символы провинции включают в себя клетчатую материю, номерной знак и официальный цветок провинции. Официально клетчатая материя Саскачевана была зарегистрирована в суде лорда Лиона Кинга в Шотландии в 1961 году. Она имеет семь цветов: золотой, коричневый, зелёный, красный, жёлтый, белый и чёрный. Провинциальные номерные знаки имеют лозунг «Земля живого неба». Официальный цветок провинции — западная красная лилия (Lilium philadelphicum andinum).

Примечания

Ссылки 

 Government of Saskatchewan Официальный сайт провинции Саскачеван
 SaskTourism Туристический сайт провинции
 Directory of Saskatchewan Churches
  Новостной портал Саскачевана
  Форум о жизни в городах провинции Саскачеван
  Иммиграционные ссылки провинции
 . Всё о жизни русскоязычных жителей Саскатуна